Regola del tre – Regola inerente all'implementazione di classi per la gestione di risorse in C++
 Regola del tre – Regola per la soluzione di problemi di proporzionalità
 Regola del tre – Regola inerente al refactoring